Буздуганы (Буздуганий) — название населённый пунктов.

Молдавия 
 Нижние Буздуганы — село в Унгенском районе.
 Верхние Буздуганы — село в Унгенском районе.